Hg eller hg kan stå for:

 Det kemiske symbol for kviksølv (fra latin hydrargyrum)
 Handelsskolernes grundforløb – en handelsskole-uddannelse
 Hektogram – SI-enhed for 100 gram (enhed)

Se også 
 HG (flertydig)